Bonarka – obszar Krakowa, wchodzący w skład Dzielnicy XI Podgórze Duchackie i Dzielnicy XIII Podgórze
 Bonarka – rezerwat przyrody w Krakowie
 Bonarka City Center – centrum handlowe w Krakowie
 Kraków Bonarka – stacja kolejowa
 Zakłady Chemiczne Bonarka – nieistniejące zakłady, na terenie których powstało centrum handlowe Bonarka City Center